Богдани () — фамилия албанского происхождения. Известные носители:

 Богдани, Андреа (ок. 1600—1683) — архиепископ епархии Скопье
 Богдани, Петер (ок. 1630—1689) — албанский философ и историк, основоположник албанской литературы.
 Богдани, Эрьон (род. 1977) — албанский футболист, нападающий.